Treinta y Tres – miasto w Urugwaju
 Treinta y Tres – departament Urugwaju